Il doppio del torneo di tennis Birmingham Open 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jacco Eltingh e Paul Wekesa che hanno battuto in finale Ronnie Båthman e Rikard Bergh 7-5, 7-5.

Teste di serie

 John Fitzgerald /  Rick Leach (quarti di finale)
 Tom Nijssen /  Cyril Suk (semifinali)

 Wayne Ferreira /  Piet Norval (semifinali)
 Richey Reneberg /  Laurie Warder (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Birmingham Open 1991
ATP Tour 1991